Pedana – suddivisione dell'India
 Pedana – supporto piede delle motociclette
 Pedana – il piano inclinato di legno sul quale si esegue la battuta prima del salto, oppure l'area dalla quale si lanciano disco, martello, peso, giavellotto. Termine utilizzato anche in discipline come ciclismo, baseball e scherma
 Pedana – sinonimo di Pallet
 Valle Pedana – valle alluvionale del Lazio